Sebha kan syfta på:

Geografi

Libyen 

 Sabha, Libyen distriktshuvudort, 
 Sebha Airport, flygplats, 

Robotskapade Libyenförgreningar